Горне Вестениці — село, громада округу Пр'євідза, Тренчинський край.
 Долне Вестениці — село, громада округу Пр'євідза, Тренчинський край.